Denumirea de Vinica se poate referi la:
 Vinica, oraș în Macedonia;
 Vinica, comună în cantonul Varaždin, Croația.